La nazionale di pallavolo maschile del Galles è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Galles ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Galles.

Risultati

Campionato europeo dei piccoli stati

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Galles